

Населені пункти та їхні частини
 Обромб — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Обромб — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Обромб — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Обромб — частина села Плюсковенси в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Обромб — частина села Жабенець у гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Обромб — осада в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки